Горст Гамм (1916—1943) — німецький офіцер-підводник, капітан-лейтенант крігсмаріне.
 Гамм Олександр Зельманович (* 1938) — радянський фізик, лауреат Державної премії СРСР.
 Рудігер Гамм (* 1971) — німецька «людина-калькулятор».
 Джуді Ґарленд (1922—1969; справжнє ім'я — Френсіс Етел Ґамм) — американська акторка й співачка.

Гамм — місто земельного підпорядкування у федеральній землі Північний Рейн—Вестфалія.
 Гамм — громада в землі Рейнланд-Пфальц. Входить до складу району Бітбург-Прюм.
 Гамм — громада в землі Рейнланд-Пфальц. Входить до складу району Альтенкірхен.
 Гамм-ам-Райн — громада в землі Рейнланд-Пфальц. Входить до складу району Альцай-Вормс.
 Зеельбах-бай-Гамм — громада в землі Рейнланд-Пфальц. Входить до складу району Альтенкірхен.
 ТЕС Гамм-Унтроп — теплова електростанція у федеральній землі Північний Рейн–Вестфалія.

 РМ Гамм Бенфіка — люксембурзький футбольний клуб.

Див. також 
 Гемм